

Architettura 
 Euston Tower – edificio di Londra, nel Regno Unito

Geografia 
 Euston – località del Nuovo Galles del Sud, in Australia
 Euston – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nel Regno Unito

Urbanistica 
Regno Unito
 Euston Road – strada di Londra
Stazione di Euston – stazione ferroviaria di Londra
 Euston Square – stazione della metropolitana di Londra
 Euston – metropolitana di Londra
 Brad Euston – attore italiano

Pagine correlate 
Houston (disambigua)